Парра () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Акілео Парра — 9-й президент Сполучених Штатів Колумбії
 Аранча Парра Сантонха — іспанська тенісистка
 Аугусто Парра Муньйос — чилійський дипломат і політик
 Мойсес Санчес Парра — іспанський борець греко-римського стилю
 Олександр Парра — радянський український та російський актор
 Хосе Парра — іспанський футболіст